Arctic Race of Norway 2017 var den femte udgave af cykelløbet Arctic Race of Norway. Løbet var klassificeret som kategori 2.HC og foregik over fire etaper i Nordland og Troms. Løbet startede i Engenes 10. august og afsluttedes i Tromsø 13. august. Den samlede vinder af løbet blev belgiske Dylan Teuns fra .

Hold og ryttere

Danske ryttere
Michael Mørkøv kørte for 
Matti Breschel kørte for 
Asbjørn Kragh Andersen kørte for

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

Resultater

Eksterne henvisninger 
 
 

Arctic Race of Norway
UCI Europe Tour 2017